Льгота — определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения.

Определение 
Согласно БСЭ льгота — это преимущество, частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей или облегчение условий их выполнения.

Виды льгот 
 Налоговые льготы 
 Таможенные льготы 
 Транзитные льготы
 Пенсионные льготы
 Социальные льготы

Монетизация льгот 
Замена льгот доплатой называется монетизацией льгот.

Примечания 

Социальная защита